Типография «Утро России» (также: Типография Рябушинского «Утро России») расположена в Москве, в пределах Садового кольца, по адресу Большой Путинковский переулок, дом 5.

История 

В 1907 году в Большом Путинковском переулке архитектором Фёдором Шехтелем было начато возведение здания, в котором разместились редакция газеты и типография; строительство было завершено в 1908 году. В 1913—1914 годах архитектором Павлом Заруцким была проведена перестройка здания. Здание является ярким образцом рационального модерна. На улицу выходит только узкий торец вытянутого здания, оформленный без всякого декора, преимущественно формой: сплошные вертикали окон, подчёркивающие каркасную структуру, скругление углов фасада и арочные завершения оконных проёмов. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Типография «Утро России» П. П. Рябушинского «Утро России» пережила несколько видоизменений и переработок:
 1907—1909 — архитектор Ф. О. Шехтель;
 1913—1914 — архитектор П. А. Заруцкий, — по его проекту к дому был пристроен дополнительный типографский корпус (со стороны двора)

 В 1918—1920 годы — в соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды, на доме появились идейно выдержанные барельефы; один из них сохранился и поныне. Он изображает заводские трубы и рабочего, толкающего колесо. Надпись под барельефом: 
 В 1930-х годах на последнем этаже здания пробили окна, а сам он был надстроен, что нарушило первоначальные пропорции и формы.
 2000 год — при реконструкции был восстановлен первоначальный оригинальный вид: был восстановлен фасад, для чего сломали позднюю надстройку над редакционным корпусом и заложили окна в аттике. Также, был восстановлен логотип.

Архитектура 
Материал: кирпич.

Симметричная фасадная композиция.
Центральная часть фасада здания, которая выступала на красную линию улицы, разделена двумя огромными окнами: в три этажа каждое. Мелкая «расстекловка» переплётов окон определяет ритмику фасадной плоскости, облицованной светлой керамической плиткой. Обращает на себя внимание элегантность линий абрисов окон, проездной арки и арки входа.

Аттиковый этаж практически во всю его высоту занимала вывеска типографии. В 1930-х годах в этом этаже пробили окна; сам же он был надстроен. Это нарушило первоначальные пропорции и формы здания.

Использование 
 Типография «Утро России» печатала газету «Утро России».
 В 1990-х годах здание использовалось в качестве казино.
 В XXI веке бывшая типография Рябушинского «Утро России» стала многофункциональным центром «Дом Шехтель»: в нём размещаются кафе и рестораны, магазины и салоны, караоке-клуб, мини-отель, студия звукозаписи и другие коммерческие предприятия.

См. также 
 Утро России (газета)

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 203.

Ссылки 
 Типография «Утро России»
 
 Панорама, на которой дом подписан как 3с5; при этом чётко видна вывеска «дом 5».
 Подборка тематических фотографий.
 Типография «Утро России»
 Типография «Утро России»
 Типография Рябушинского «Утро России» — Большой Путинковский переулок, 5

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1908 году в Москве